Natacha es un libro para niños de Luis Pescetti, escritor y músico argentino especializado en literatura infantil. Fue publicado en 1998 por Alfaguara como parte de su colección Serie Naranja en Argentina, otros países de Sudamérica y México. Dos años más tarde la misma editorial lo publicó en España dentro de la colección Alfaguay. Es el único libro de Pescetti traducido al catalán, solamente en España el libro en catalán se llama La Nataixa.

El libro ha tenido dos versiones: la 1ª, que es la ilustrada por O'Kif (1998), y la 2ª, ilustrada por Pablo Fernández, y apareció en el 2008. La versión de Pablo apareció junto con el resto de libros de Natacha ilustrados por él, en el marco del 10° aniversario de la aparición de este libro.

Natacha es una niña que no se cansa de preguntar cosas. Es curiosa, pero eso desespera a sus padres o a otros adultos y eso se duplica cuando está con su amiga Pati.

Natacha intenta hacer un pastel de chocolate, y al no tenerlo, usa lodo. En otro capítulo, en un cine, le pregunta a su mamá tantas cosas que la distrae de la película, en otra historia (independientes entre sí), hace un poema, pero ella tiene una duda sobre si la palabra correcta es "anécdota" o "acnécodta", y su mamá le cuenta historias de monstruos en la noche, entre otros desastres de su perro, el "Rafles".

Personajes

Claudia, Laura y Rosario

Las fundadoras de "Las Chicas Coral", grupo al que Natacha y Pati hacen frente creando "Las Chicas Perla", al competir los 2 grupos en un concurso de "prolijidad", burlándose y humillándose entre ellas.

Para más información sobre los personajes, véase Personajes de los libros de Natacha.

Adaptación a otros medios
Natacha es, junto a El ciudadano de mis zapatos, una de las obras que han sido adaptadas al teatro. La directora argentina Bárbara Raimondi adaptó esta obra fielmente al libro, pero con el cambio de Pati (Patricia), la mejor amiga de Natacha, por Patri (Patricio), el mejor amigo de ella, y una historia se agrega para lograr una coherencia entre cada historia: El sueño de Natacha por tener un violín, y se usan distintos actores (niños y adultos) para representar un solo papel (incluso, en el principio, la mitad y el final, salen todos los actores).

Décimo aniversario

En julio de 2007  se llevaron a cabo los festejos del 10º aniversario de la publicación de la 1ª edición de este libro (festejos llamados de "El 'cumple' de Natacha").

Luis Pescetti y la Editorial Alfaguara apoyaron una serie de conciertos llamada Inútil Insistir, incluso se incluyó en el póster del concierto el logotipo de los festejos (La frase "10 años Natacha", con el 0 decorado con las coletas y el fleco característicos de Natacha).

Serie de libros de Natacha
 Natacha
 Niños:Guía del usuario
 ¡Buenísimo, Natacha!
 Chat, Natacha, chat
Bituín bituín Natacha
Querido diario
La enciclopedia de las chicas Perla
Te amo, lectura (Natacha)
Nuestro planeta, Natacha

Referencias

Enlaces externos
Natacha. Alfaguara Argentina
Natacha. Alfaguara España
 Entrevista a Bárbara Raimondi, sobre la obra de teatro "Natacha"

Obras infantiles
Libros de 1998
Libros de Luis Pescetti